Дусетт (, ) — фамилия.

Известные носители:
 Дусетт, Джефф (род. 1947) — американский актёр.
 Дусетт, Джон (1921—1994) — американский актёр, известный по ролям в кино и на телевидении в 1940-70-е годы.
 Дусетт, Джордж (1897—1974) — канадский политик.